Молодёжный — посёлок в Горноуральском городском округе Свердловской области России. До 1966 года назывался посёлок фермы N 3 племзавода Нижний Тагил.

География 
Расположен к северу от Екатеринбурга в 26 км к северо-востоку от Нижнего Тагила.

История 
Основан в 1933 году. В 1966 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок фермы № 3 племзавода «Нижний Тагил» переименован в Молодёжный.

Население 

Структура
По данным переписи 2002 года национальный состав следующий: русские — 78 %, башкиры — 8 %, татары — 6 %. По данным переписи 2010 года в селе было: мужчин — 22, женщин — 22.

Примечания 

Населённые пункты Горноуральского городского округа